

Wydarzenia

Zmarli 
 Grifo, najmłodszy syn Karola Młota

753